Ми́лтон Ро́кич (; 27 декабря 1918, Хрубешув, Польша — 25 октября 1988, Лос-Анджелес, США) — американский психолог польского происхождения.

Биография 
Начинал психиатром, но большую часть карьеры посвятил изучению личных и общественных ценностей.

Профессор социальной психологии Университета штата Мичиган, а затем Университета штата Вашингтон, где преподавал психологию и социологию.

Основные идеи 
Разработал собственную концепцию ценностных ориентаций личности, понимая под ценностью устойчивое убеждение в принципиальной предпочтительности некоторых целей или способов существования перед другими. Согласно Рокичу, ценностная ориентация так или иначе воздействует на любые общественные явления. При этом Рокич полагает, что человеческие ценности относительно немногочисленны и организованы в системы ценностей, причём все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в неодинаковой степени. Разделив все ценности на терминальные (касающиеся целей индивидуального существования) и инструментальные (связанные с образом действий и достижения целей), Рокич провёл на рубеже 1960-70-х гг. широкомасштабные полевые исследования на общенациональной американской выборке, предлагая респондентам иерархически ранжировать ценности из двух списков; затем Рокич проанализировал корреляцию результатов с полом, возрастом, доходом, образованием и другими свойствами опрошенных.

По мнению Д. А. Леонтьева, исследования Рокича были «наиболее богатым и методически обоснованным направлением исследования ценностных представлений».

Тестовый материал для исследования ценностей, предложенный Рокичем

Список А (терминальные ценности):

 активная деятельная жизнь (полнота и эмоциональная насыщенность жизни);
 жизненная мудрость (зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом);
 здоровье (физическое и психическое);
 интересная работа;
 красота природы и искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве);
 любовь (духовная и физическая близость с любимым человеком);
 материально обеспеченная жизнь (отсутствие материальных затруднений);
 наличие хороших и верных друзей;
 общественное признание (уважение окружающих, коллектива, товарищей по работе);
 познание (возможность расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие);
 продуктивная жизнь (максимально полное использование своих возможностей, сил и способностей);
 развитие (работа над собой, постоянное физическое и духовное совершенствование);
 развлечения (приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обязанностей);
 свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и поступках);
 счастливая семейная жизнь;
 счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование других людей, всего народа, человечества в целом);
 творчество (возможность творческой деятельности);
 уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений).

Список Б (инструментальные ценности):

 аккуратность (чистоплотность), умение содержать в порядке вещи, порядок в делах;
 воспитанность (хорошие манеры);
 высокие запросы (высокие требования к жизни и высокие притязания);
 жизнерадостность (чувство юмора);
 исполнительность (дисциплинированность);
 независимость (способность действовать самостоятельно, решительно);
 непримиримость к недостаткам в себе и других;
 образованность (широта знаний, высокая общая культура);
 ответственность (чувство долга, умение держать слово);
 рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, рациональные решения);
 самоконтроль (сдержанность, самодисциплина);
 смелость в отстаивании своего мнения, взглядов;
 твердая воля (умение настоять на своем, не отступать перед трудностями);
 терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать другим их ошибки и заблуждения);
 широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки);
 честность (правдивость, искренность);
 эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе);
 чуткость (заботливость).

Награды 
Получил почетную медаль Курта Левина на конгрессе Американской психологической ассоциации в 1984 и премию Гарольда Лассуэлл от Международной ассоциации политической психологии в 1988 году.

Публикации

Примечания 

Психологи США
Преподаватели Университета штата Вашингтон
Выпускники Калифорнийского университета в Беркли
Президенты Общества психологического исследований социальных проблем